Plusieurs souverains mérovingiens et seigneurs se prénommèrent Caribert ou Charibert :

 Caribert I (v. 521 - 567), roi de Paris de 561 à 567 ;
 Caribert II (v. 610 - 632), roi d'Aquitaine de 629 à 632 ;
Charibert, comte de Hesbaye, peut-être le plus ancien ancêtre connu d'Hugues Capet ;
 Caribert, comte de Laon, père de Berthe au Grand Pied, reine des Francs

Le prénom vient des racines germaniques hari (=armée) et berth (=brillant). À partir de l'époque carolingienne, on trouve davantage la forme non latinisée Herbert ou Héribert.

Homonymie de prénom